Роман Іванович Могитич:

Історичні особи:
 Могитич Роман Іванович (1890 — близько 1956) — український народний учитель. Автор театральних п'єс, поезій.
Сучасники:
 Могитич Роман Іванович (1955) — український архітектор, реставратор.